Zeugopterus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Gottsche, 1835. Zeugopterus ingår i familjen varfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Varfiskar
Zeugopterus